Termenul „Himmler” se poate referi la:

Heinrich Himmler (1900–1945), om politic nazist
Johanna Himmler (1894–1972), comunistă
Katrin Himmler  (* 1967), scriitoare

Nume de familie germane